Razorgrind – split album di Leng Tch'e e Black Ops del 2002
Razorgrind – album in studio dei Leng Tch'e del 2017